Симплегады ( «сталкивающиеся») в греческой мифологии — скалы, плававшие у входа в Понт Эвксинский: сталкиваясь, эти скалы уничтожали корабли.

Симплегады, в переносном смысле, означают двустороннюю одновременную опасность.

Мифология 
По мифу об аргонавтах, блуждающие скалы Симплегады находятся у Босфора, при входе в Понт Эвксинский (Чёрное море). Когда корабль аргонавтов приблизился к ним, Евфем выпустил голубку (по другой версии — цаплю), которая пролетела через них. Когда корабль «Арго» смог проплыть между скалами, они навсегда остановились.

Блуждающие или сталкивающиеся скалы, «горы толкучие» присутствуют во многих мифах народов мира.

Локализация 
Источником для мифа послужили Кианейские острова () — два небольших скалистых острова, которые при выходе из фракийского Босфора в Понт были опасны для мореплавания и, по преданию, до похода аргонавтов были плавучие и сшибались.

Примечания 

Поход аргонавтов
Малая Азия в древнегреческой мифологии
Мифические острова